Bolanden steht für:
 Bolanden, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz
 Bolanden (Adelsgeschlecht), Reichsministeriale, die vorwiegend im heutigen Donnersbergkreis begütert waren
 Bruchsal-Bolanden, Reichsministeriale, die im Kraichgau und im heutigen Donnersbergkreis begütert waren

Bolanden ist der Familienname folgender Personen:
 Anna von Bolanden († 1320), Zisterzienserin im Kloster Kirschgarten bei Worms
 Friedrich von Bolanden († 1302), Bischof von Speyer
 Heinrich von Bolanden († 1286), Domkapitular von Trier
 Luitgard von Bolanden († um 1326), Regentin der Grafschaft Löwenstein
 Werner von Bolanden († 1324), Stiftspropst von St. Viktor, Domherr in Mainz und Speyer

 Conrad von Bolanden, Pseudonym von Joseph Eduard Konrad Bischoff (1828–1920)

Siehe auch:
 Burg Altenbolanden
 Burg Neu-Bolanden